Анхи́алос — греческий топоним, может означать:

 Анхиал — греческое название города Поморие в Болгарии.
 Неа-Анхиалос — малый город в Греции.
  — аэропорт.
  — село в Греции.
  — малый войсковой транспорт (бывший APc65), в составе Военно-морских сил Греции в 1943—1963 гг.

См. также 
 Анхиал